Бервальд — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Бервальд, Александр (1877—1930) — израильский архитектор.
 Бервальд, Астрид (1886—1982) — шведская пианистка.
 Бервальд, Джули (1822—1877) — шведская оперная певица.
 Бервальд, Иоганн Фредерик (1787—1861) — шведский композитор, скрипач, пианист и органист.
 Бервальд, Людвиг (1883—1942) — чешский и немецкий математик, геометр.
 Бервальд, Франц (1796—1868) — шведский композитор.

Топоним 
 Бервальд — прежнее название города Мешковице (Польша).

Примечания